Хофстеде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хофстеде, Герт (род. 1928) — нидерландский социолог.
 Хофстеде, Леннард (род. 1994) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик. Двойная фамилия 

 См. также 
 Типология культурных измерений Хофстеде